Porcionista era o termo usado a partir do século XVI para descrever os alunos externos que frequentavam os colégios religiosos. Os colégios religiosos (ou recolhimentos) resultaram da prática dos conventos e mosteiros das Ordens religiosas receberem os órfãos (recolhidos), funcionando como escolas para os órfãos, que seriam novos membros na congregação.

Contudo, no século XVI começa a existir interesse das famílias nobres em enviar filhos destinados à vida religiosa para estes colégios, de forma a poderem frequentar a Universidade, cursando geralmente em Teologia (Cânones). As famílias faziam geralmente avultadas doações à Ordem, e o aluno poderia frequentar o colégio como porcionista.

Cultura estudantil
Educação e religião